Markwordt ist der Familienname folgender Personen:

 August Markwordt (1832–1900), deutscher Theaterschauspieler 
 Clara Markwordt (1869–nach 1929), deutsche Theaterschauspielerin